

Geografia

Francia 
 L'Orient – antico nome di Lorient, comune nel dipartimento del Morbihan (Bretagna)

Svizzera 
 L'Orient – frazione di Le Chenit, comune nel distretto del Jura-Nord vaudois (Canton Vaud)

Trasporti 
 L'Orient – nave della marina militare del Regno di Francia

Pagine correlate 
Orient – pagina di disambiguazione